Geografia:
 Solon (Occitània) (Soulom), ciutat d'Occitània, al departament dels Alts Pirineus.
 Solon (Maine)
 Solon (Ohio)
 Solon (Iowa)
 República de Solon, estat de la Mongòlia Interior a la Xina que es va declarar independent el 1928.
 Solon Springs, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 South Solon, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Miscel·lània:
 Solon (evenkis), nom que reben a la Xina la població d'evenkis que viuen a l'extrem nord de la regió històrica de Manxúria
 Solon o Soló, estadista, legislador i poeta grec.